Сухо́й — фамилия; имеет женскую форму . Топоним. Другие значения слова см. в словаре.

Фамилия 
 Сухой, Алексей Васильевич (род. 1987) — российский футбольный судья.
 Сухой, Владимир Васильевич (род. 1952) — тележурналист, работал главой бюро Первого канала в Вашингтоне.
 Сухой, Владимир Игнатьевич (1939—2010) — советский шахтёр, бригадир буровой бригады, полный кавалер Ордена Трудовой Славы и знака «Шахтёрская слава».
 Сухой, Павел Осипович (1895—1975) — советский авиаконструктор.
 «Сухой» — крупнейший российский авиастроительный холдинг.
 «ОКБ Сухого» — конструкторское бюро, входящее в авиастроительной холдинг «Сухой».
 Сухой, Ярослав Михайлович (род. 1951) — украинский политик.

Сухая, Ружена (1907—?) — чехословацкая шахматистка, международный мастер (1954) среди женщин.

Топонимы

Россия 
Острова
 Сухой — остров архипелага Северная Земля.
 Оборонный (Сухой, Келисаари) — остров в Ладожском озере.

Населённые пункты или их части
 Сухой — микрорайон города Братска Иркутской области.
 Сухой — посёлок в Марксовском районе Саратовской области.
 Сухой — хутор в Изобильненском районе Ставропольском крае.
 Сухой — хутор в Пролетарском районе Ростовской области.

Ручей
 Сухой — приток реки Прямой на острове Котельном, Якутия.

Украина 
 Сухой — село в Межгорской поселковой общине Хустского района Закарпатской области.
 Сухой — село в Ставненской сельской общине Ужгородского района Закарпатской области.

См. также 
 
 Сухий — украинский вариант фамилии
 Сухая
 Сухое
 Суша